Matevž Samec (ur. 20 sierpnia 1997) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ljubno BTC. Medalista mistrzostw kraju w konkursach drużynowych.

W lipcu 2011 w Villach po raz pierwszy wystartował w FIS Cup, zajmując 77. miejsce. Pierwsze punkty zdobył w styczniu 2018 w Zakopanem, zajmując 27. pozycję. W styczniu 2019 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując dwukrotnie 28. miejsce w Planicy.

Zdobył złoty medal mistrzostw Słowenii w zawodach drużynowych w 2019, srebrny w 2018 i brązowy w 2022.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997